Хагстрём () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хагстрём, Йёте (1918—2014) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне в беге с препятствиями на 3000 метров.
 Хагстрём, Мартен (род. 1971) — шведский певец, вокалист групп «Moahni Moahna» и «ZooL», ныне выступающий сольно.
 Хагстрём, Юханна (род. 1988) — шведская лыжница.